Wälderhaus steht für:

 Wälderhaus (Hamburg), Gebäude und Projekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
 Wälderhaus im Kohler Village, Haus in Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Bregenzerwälderhaus, Gebäudetypus im Bregenzerwald, Vorarlberg, Österreich